Visbank (Den Burg)
Visbank (Delft)
Visbank (Heusden)
Visbank (Leiden)
Visbank (Vlaardingen)
Visbanken (Den Haag)
Visbanken (Gouda)
Vismarkt met Visbanken in Alkmaar